Festsetzung steht für:
 Festsetzung einer Veranstaltung nach der Gewerbeordnung, siehe Marktfestsetzung
 Festsetzung der Steuer, siehe Steuerfestsetzung
 Festsetzung der Prozesskosten, siehe Kostenfestsetzungsbeschluss

Siehe auch:

 Beschlagnahme